Wilhelm Bröckelmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bröckelmann (Schauspieler, 1749) (1749–1807), deutscher Schauspieler 
 Wilhelm Bröckelmann (Schauspieler, 1797) (1797–1854), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor